Der Torneo Internazionale Città di Como Challenger 2009 war die vierte Ausgabe des Tennisturniers auf Challenger-Ebene in Como, Italien. Es fand vom 31. August bis 6. September 2009 als Teil der ATP Challenger Tour 2009 statt und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Sieger im Einzel wurde der an Position sieben Oleksandr Dolhopolow, der im Finale den ungesetzten Juan-Martín Aranguren in zwei Sätzen besiegte. Dolgopolow blieb damit während des gesamten Turniers ohne Satzverlust. Vorjahressieger Diego Junqueira trat nicht zur Titelverteidigung an. Im Doppel gewannen die an Position vier gesetzten Marco Crugnola und Alessandro Motti das Finale gegen die Position höher eingestuften Treat Conrad Huey und Harsh Mankad. Auch hier gab Die Vorjahressieger Mariano Hood und Alberto Martín traten in diesem Jahr nicht mehr an.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Vorfeld gab es eine verletzungsbedingte Absage im Doppelwettbewerb. Pedro Clar-Rosselló konnte aufgrund einer Verletzung am linken Knöchel nicht zusammen mit seinem Partner Malek Jaziri antreten. Für sie spielten der spätere Einzelsieger Oleksandr Dolhopolow mit Andrei Gorban auch in der Doppelkonkurrenz mit.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 120 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 117 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 119 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Como